Принц Джелал-бей Зогу (14 мая 1881, замок Бургайет, Албания — 26 февраля 1944, Стамбул, Турция) — единственный сын Джемала-паши Зогу (1860—1911) от первого брака с Мелек Зогу (1860—1884). Сводный брат первого короля Албании Ахмеда Зогу.

Биография 
Как старший брат в семье Зогу, Джелал-бей должен был после смерти отца взять на себя руководство в роду и унаследовать наследственную должность наместника области Мати, но, по неизвестным причинам, он не стал преемником отца.

Джелал-бей Зогу стал хорошим юристом. Он получил образование в университете «Darusafaka» в Стамбуле, затем работал в должности государственного прокурора. Его имя появляется в качестве главного судьи в ходе судебного процесса против Хаджи Джамили и других руководителей крестьянского восстания в Албании в июне 1915 года, организованного сербской армией.

Они трижды избирался депутатом в албанский парламент. Один раз представлял регион Дибра, и дважды от избирательного округа Косово.

1 сентября 1928 года, когда его сводный брат, президент Ахмед Зогу провозгласил себя первым королём Албании, Джелал-бей Зогу получил титул принца. В дальнейшем ушел из политики на пенсию.

В 1939 году в начале итальянского вторжения в Албанию принц Джелал-бей Зогу с семьей бежал из страны, поселился в Стамбуле, и скончался в феврале 1944 года.

Семья и дети 
Был женат четыре раза. В апреле 1908 года первым браком женился на Рухидже Ханум Дошишти (9 марта 1881, Бургайет — 6 декабря 1956, Канны), дочери Салих-бея Дошиште. В 1912 году супруги развелись. Дети от первого брака:

 сын Саид Зогу (род. 1909, Бургайет), умер в детстве
 дочь Малика (Мелек) (род. 1911, Бургайет), умерла в детстве

2 августа 1931 года вторично женился на Игбал Ханум (ум. 3 мая 1932), дочери Иззат-бея Пеккинли. Дети от второго брака:

 дочь Эльвира (род. 3 мая 1932, Буррели), муж с 1955 года Ибрагим Хадиди (род. 9 октября 1934)

2 августа 1932 года в третий раз женился на Файке Ханум (1897 — 9 декабря 1935), с которой развелся 9 февраля 1933 года. Дети от третьего брака:

 сын Скендер Зогу (3 июня 1933, Давос, Швейцария)

В мае 1934 года 1934 года его четвертой женой стала Хуриджет Ханум (1916- — 17 октября 1993), дочь Эмин-бея Алладжи, губернатора Эльбасана. Дети от четвертого брака:

 сын Миргин Зогу (род. 3 сентября 1937, Дураццо)
 сын Генк Зогу (3 ноября 1938, Тирана — 17 апреля 1944, Стамбул)
 дочь Малита (род. 18 июня 1934, Буррели), муж с 1958 года Абдул Азиз Хадр (род. 20 октября 1927)
 дочь Вера (род. 3 февраля 1936, Дураццо), 1-й муж с 1955 года Ахмад Эссави Хадр (род. 12 января 1936), развод в 1961 году, 2-й муж с 1970 года Нассер Эль-Гуэзири (ум. 2000).

Ссылки 
 Родословная рода Зогу

Источники 
 Hugh Montgomery-Massingberd, editor, Burke’s Royal Families of the World, Volume 1: Europe & Latin America (London, UK: Burke’s Peerage Ltd, 1977).

Зогу
Дворянство Албании